Arachin bezeichnet

 ein Protein der Erdnuss
 Arachin (Mischnatraktat), ein Traktat der Mischna in der Ordnung Kodaschim